— кинофильм режиссёра Кэнго Фурусава, вышедший на экраны в 1967 году.

Сюжет 
В Швейцарию на международный симпозиум архитекторов приехали из Японии с профессором Ямасита два студента — Юити и Исияма. Последний проявил исключительные способности в знакомствах с очаровательными девушками, а Юити встретил там соотечественницу Киси Сумико. Молодые люди влюбились друг в друга. Через несколько месяцев они встретились в Японии, но многочисленные недоразумения, в большинстве которых был повинен Исияма, почти разрушили их чувство. Сумико вернулась в Европу. Юити, спортсмен-горнолыжник, добился на соревнованиях победы, чтобы попасть на международные состязания в Вене и увидеться с Сумико. Они снова встретились в Альпах...

В ролях 
 Юдзо Каяма — Юити
 Юрико Хоси — Киси Сумико
 Кинуё Танака 
 Итиро Арисима 
 Тёко Иида 
 Бибари Маэда 
 Матико Нака
 Тацуёси Эхара
 Бокудзэн Хидари
 Рюдзи Кита  
 Надао Кирино

Премьеры 
  — Премьера фильма в Японии состоялась 1 июля 1967 в Токио. 
  — в советском прокате с августа 1976 года.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Японии 1967 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-драмы Японии